A antropologia física, atualmente designada por antropologia biológica ou bioantropologia, estuda os aspectos comportamentais e biológicos dos seres humanos, seus parentes primatas não humanos e seus ancestrais hominídeos extintos. Estuda o homem em sua dimensão biológica, concentrando-se, entre outros, na sua origem, evolução e variações físicas.

Medidas como o índice cefálico eram utilizadas para extrapolar características comportamentais, atualmente são obsoletas ou apenas com limitada aplicação na antropologia forense como auxiliar na tarefa de reconstituir identidades (sexo, idade, raça e mesmo faces), identificar causas e circunstâncias de óbito a partir dos restos mortais encontrados.

Alguns dos ramos "primitivos" da antropologia física, tais como a antropometria primitiva, são agora classificados como pseudociências.

Comparando a utilização da antropometria da antiga e nova antropologia física Washburn, 1953 estima que na antiga utilizava-se 80 por cento de medições antropométricas auxiliada por comparações morfológicas e atualmente, talvez 20 por cento de mensurações suplementadas por ampla variedade de técnicas adaptadas à solução de problemas particulares. O objetivo dessa disciplina como um todo, segundo esse autor, permaneceu o mesmo através do tempo: ...a compreensão e interpretação da evolução humana... contudo resultado imediato de cada investigação será de limitado valor para o objetivo geral, circunscrito a problemas específicos (raça, constituição, homem fóssil, etc.) mais voltado para consolidação de hipóteses do que para novas especulações.

A partir da neurociência estudos da sociobiologia, da etologia, da primatologia e propriamente da antropologia evolucionista podemos descrever com mais precisão algumas características de nossa espécie e os problemas adaptativos enfrentados pelos nossos ancestrais.

Paleoantropólogos de renome 

 Davidson Black (1884 - 1934)
 Robert Broom (1866 - 1951)
 Raymond Dart (1893 - 1988)
 Eugene Dubois (1858 - 1940)
 Donald C. Johanson (1943 - )
 Louis Leakey (1903 - 1972)
 Mary Leakey (1913 - 1996)
 Richard Leakey (1944 - )
 Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955)
 Milford H. Wolpoff (1942 - )
 Carleton S. Coon (1904 - 1981)
 Franz Boas (1858) - (1942)

Ver também 

 Antropologia/ Etnologia
 Paleontologia/ Paleopatologia
 Biologia humana/ Osteologia
 Genética humana/ e de populações
 Primatologia
 Hominidae
 Homininae
 Homo / Homo sapiens
 Raça / Raças humanas
 Genoma humano
 Epidemiologia genética
 Antropologia médica
 Antropologia forense

Bibliografia

 DARWIN, Charles. A origem do homem e a seleção sexual. PR, Hemus, 2002 Google Livros Jul. 2011
 DAWKINS, Richard. A grande história da evolução. Na trilha de nossos ancestrais. SP, Companhia das Letras, 2009
 JURMAIN,Robert; KILGORE, Lynn; TREVATHAN, Wenda;  Essentials of Physical Anthropology. Belmont, CA, Wadsworth, 2009 Google Books Dez. 2011
LEAKEY, E. Richard. Origens, o que as novas descobertas revelam sobre o aparecimento de nossa espécie e seu possível futuro. SP/ DF, Melhoramentos Uiversidade de Brasília, 1981
 GRINE, Frederick E.; FLEAGLE,John G.; LEAKEY, Richard E. The First Humans: Origin and Early Evolution of the Genus Homo. NY, Springer, 2009 Google Books Jul.2011
 MURPHY, Timothy; F.; LAPPÉ, Marc. Justice and the human genome project. CA, California Press, 1994 Google Books Dez. 2011
 NEVES, Walter. Um esqueleto incomoda muita gente-. São Paulo: Unicamp, 2013.
 SAILLANT,Francine; GENEST, Serge. Medical anthropology: regional perspectives and shared concerns. USA, Blackwell Publishing LTD, 2007 Google Book Dez. 2011

Ligações externas 
American Association of Physical Anthropologists
British Association of Biological Anthropologists and Osteoarchaeologists
Human Biology Association
Canadian Association for Physical Anthropology
Homo erectus and Homo neanderthalensis reconstructions - Electronic articles published by the Division of Anthropology, American Museum of Natural History.
 Paleoanthropology in the 1990's
The Internet Journal of Biological Anthropology-The Free Online Journal
Istituto Italiano di Antropologia
Journal of Anthropological Sciences -  free full text review articles available
 Mapping Transdisciplinarity in Anthropology pdf
Fundamental Theory of Human Sciences ppt

 
Antropologia médica